Джеймс Финли Рэнсон III (; 2 июня 1979, Балтимор) —  американский актёр кино и телевидения. Известен благодаря роли Зигги Соботки во втором сезоне телесериала «Прослушка», а также участию в фильмах  «Оно 2»,  «Кен Парк»,    «Синистер» и «Синистер 2»  и мини-сериале «Поколение убийц».

Биография
Родился в начале лета 1979 года в Балтиморе в семье ветерана Вьетнамской войны Джеймса Финли Рэнсона II и его супруги Джойс (урождённой Петерсон).

Некоторое время был бас-гитаристом малоизвестной нью-йоркской рок-группы.  Джеймс успешно окончил Центр искусств и технологии имени Джорджа Вашингтона, после чего продолжил обучение в Школе изобразительных искусств в Манхэттене.

В 2001 году дебютировал в кино. А уже год спустя получил первую в своей карьере главную роль в скандальном фильме Ларри Кларка и Хармони Корина «Кен Парк» .

В возрасте 27 лет у актёра развилась героиновая зависимость и долг в 30 000 долларов. Коренным образом изменила его образ жизни роль капрала Персона в военном  проекте HBO «Поколение убийц». На протяжении 8 месяцев Джеймс находился в Намибии, что помогло ему измениться и прийти в норму.

В апреле 2006 года Рэнсон  спас  свою соседку от изнасилования, ответив на ее крики о помощи и  избив нападавшего.

Награды
 2008: Приз Интернет-ассоциации кино и телевидения — лучший актёр второго плана в фильме или мини-сериале («Поколение убийц»)
 2013: Независимый дух —  Приз Роберта Олтмена лучшему актёрскому и режиссёрскому ансамблю («Старлетка»).

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки

Лауреаты премии «Независимый дух»